Contea di Guangning – contea della Cina
 31473 Guangning – asteroide della fascia principale